Die B Grupa 1953 war die vierte Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 29. März 1953 und endete am 25. Oktober 1953.

Modus 
Zunächst war die Saison nach folgenden Kriterien geplant: Ein Team aus Sofia und je ein Team aus den anderen Regionen. Wegen der hohen Reisekosten wurden fünf regionale Gruppen eingeführt.

Jede Gruppe bestand aus zwölf Vereinen. Diese traten an 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts. Die fünf Gruppensieger stiegen in die A Grupa auf.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Sofia

Gruppe Nordwest

Gruppe Nordost

Gruppe Südwest

Gruppe Südost

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1953
Fußballsaison 1953